BFJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ba (Figi)
 bfj – codice ISO 639-3 della lingua bafanji